Цухдыг () — село в Табасаранском районе Дагестана. Входит в сельское поселение «Сельсовет Аракский».

Географическое положение 
Расположено в 3 км к востоку от районного центра села Хучни.

Население

Инфраструктура 

 Фельдшерский пункт.

Примечания 

Населённые пункты Табасаранского района